Рамзи Аль-Духами (5 января 1972 год) — саудовский конник, бронзовый медалист летних Олимпийских игр 2012 в конном спорте в дисциплине командный конкур, чемпион и бронзовый призёр Азиатских игр 2018 по конному спорту в дисциплинах командный конкур и личный конкур соответственно.

Выступы на Олимпиадах

Ссылки 
 Досье на sport.references.com 

Конники Саудовской Аравии
Конники на летних Олимпийских играх 1996 года
Конники на летних Олимпийских играх 2000 года
Конники на летних Олимпийских играх 2004 года
Конники на летних Олимпийских играх 2008 года
Конники на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Азиатских игр
Родившиеся в 1972 году
Википедия:Биографии современников
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года